Debris (album), een muziekalbum
 Debris (geneeskunde), een term uit de geneeskunde
 Debris (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2021